«24K Magic» («twenty-four karat magic») — песня американского певца Бруно Марса с его третьего одноимённого студийного альбома 24K Magic (2016).

История 
«24k Magic» впервые вышла в эфире радиостанции  Mix 104.1 в полночь на 7 октября 2016 года. Релиз сингла прошёл 7 октября через цифровое скачивание лейбла Atlantic Records. Этим лейблом запланирован выход трека 11 октября на радиостанции American contemporary hit radio. Песня также доступна по стримингу.

«24k Magic» сочетает стили фанк, диско, R&B и хип-хоп. Песня начинается с изменённого вокодер-вокала, который сравнивают с песней «California Love» рэпера Тупак Шакура. Также описывается как «synth-heavy track» и с элементами музыки 70-х и 80-х годов. Льюис Корнер из Digital Spy прокомментировал, что это песня более «smooth '80s electronica and hip-hop», чем «'70s groove of „Uptown Funk“».

24K Magic получила положительные отзывы музыкальной критики и специализированных сайтов.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео вышло 7 октября 2016.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

История выхода

Примечания

Ссылки 
  (более 10 млн просмотров)

Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Песни Бруно Марса
Песни производства Smeezingtons
Синглы 2016 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Песни современного ритм-н-блюза США